Bellvitge bezeichnet:

 einen Stadtteil von L’Hospitalet de Llobregat bei Barcelona
 einen dort gelegenen U-Bahnhof der Metrolinie 1 (Barcelona)